Barrio Tercero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Tercero, delstaten Mexiko, Morelos, 
 Barrio Tercero, Veracruz, Mixtla de Altamirano, 
 Barrio Tercero, Tepanco de López, 
 Barrio Tercero, Huejotzingo, 
 Barrio Tercero, Oaxaca, San José Lachiguiri,